Por Gerty pode estar à procura de:
 Gerty Cori
 Gerty (Oklahoma)

Desambiguação